Facey ist der Nachname folgender Personen:

 Albert Facey (1894–1982), australischer Autor
 Simone Facey (* 1985), jamaikanische Sprinterin